Граф де Андраде — испанский дворянский титул. Он был создан 1 мая 1543 года королем Испании Карлосом I для Фернандо де Андраде дас Мариньяс, 1-го графа де Вильяльба (1477—1542).

Condes de Andrade 
  (1477—1542), 1-й граф де Андраде. Сын Диего де Андараде, 1-го графа де Вильяльба, и Терезы де Аро, сеньоры де лас Мариньяс.
 Супруга — Франсиска де Ульоа и Суньига, 2-я графиня де Монтеррей (? — 1526). Ему наследовала их дочь:

 Тереса де Андраде и Ульоа (? − 1528), 2-я графиня де Андраде и 3-я графиня де Вильяльба.
 Супруг с 1523 года —  (1505—1575), 4-й граф де Лемос и 1-й маркиз де Саррия.

  (1524—1590), 3-й граф де Андраде, 5-й граф де Лемос, 4-й граф де Вильяльба и 2-й маркиз де Саррия.
 Супруга с 1543 года Леонор де ла Куэва (? — 1552), дочь Бельтрана II де ла Куэва и Толедо, 3-го герцога Альбуркерке, и Исабель Тельес-Хирон
 Супруга с 1555 года Тереза де ла Куэва и Бобадилья, дочь Педро Фернандеса де Кабреры и Бобадильи (? — 1575), и Менсии де Мендосы и де ла Серды. Ему наследовал его сын от первого брака:

  (1548—1601), 4-й граф де Андраде, 6-й граф де Лемос, 4-й граф де Вильяльба и 3-й маркиз де Саррия.
 Супруга с 1574 года Каталина де Суньига и Сандоваль (? — 1628). Ему наследовал их сын:

  (1576—1622), 5-й граф де Андраде, 7-й граф де Лемос, 5-й граф де Вильяльба и 4-й маркиз де Саррия.
 Супруга с 1598 года Каталина де ла Серда и Сандоваль (? — 1642). Ему наследовал его младший брат:

 Франсиско де Кастро (1579—1637), 6-й граф де Андраде, 8-й граф де Лемос, 6-й граф де Вильяльба и 5-й маркиз де Саррия.
 Супруга — Лукреция Леньяно де Каттинара, дочь Алессандро Гаттинара ди Линьяна и Виттории Караччиоло. Ему наследовал их сын:

 Франсиско де Кастро и Португаль (1613—1662), 7-й граф де Андраде, 9-й граф де Лемос, 7-й граф де Вильяльба и 6-й маркиз де Саррия, вице-король Арагона.
 Супруга с 1629 года Антония Тельес-Хирон (? — 1648), дочь Педро Тельес-Хирона и Веласко, 3-го герцога де Осуна, и Каталины Энрикес де Риберы и Кортес Суньиги. Ему наследовал их сын:

 Педро Антонио Фернандес де Кастро (1632—1672), 8-й граф де Андраде, 10-й граф де Лемос, 8-й граф де Вильяльба и 7-й маркиз де Саррия, вице-король Перу
 Супруга с 1664 года Анна Франсиска де Борха Сентельес (? — 1706). Ему наследовал его сын:

 Гинес Фернандо Руис де Кастро и Португаль (1666—1741), 9-й граф де Андраде, 11-й граф де Лемос, 9-й граф де Вильяльба и 8-й маркиз де Саррия, вице-король Сардинии.
 Супруга с 1687 года Каталина Мариаде Сильва Аро и Мендоса (? — 1727)
 Супруга с 1727 года Марианна де ла Пьедад Осорио и Гусман (? — 1732)
 Супруга — Мария Хосефа де Суньига и Сотомайор. Ему наследовала его племянница:

 Роза Мария де Кастро и Сентурион (? — 1772), 10-я графиня де Андраде, 12-я графиня де Лемос, 10-я графиня де Вильяльба и 9-я маркиза де Саррия.
 Супруг — Педро де Монкада де ла Серда
 Супруг — Гильен Рамон де Монкада, маркиз де Саррия. Ей наследовал её племянник:

  (1715—1777), 11-й граф де Андраде, 12-й герцог де Бехар, 13-й граф де Лемос, 11-й граф де Вильяльба и 10-й маркиз де Саррия. Сын Хуана Мануэля Диего Лопеса де Суньиги Сотомайора и Кастро, 11-го герцога де Бехара (1680—1747), и Рафаэлы Луизы де Кастро и Сентурион. Ему наследовал его двоюродный брат:

  (1718—1785), 12-й граф де Андраде, 3-й герцог де Бервик, 14-й граф де Лемос, 12-й граф де Вильяльба и 11-й маркиз де Саррия. Сын Хакобо Фитц-Джеймса Стюарта и Бурга, 2-го герцога де Лирия-и-Херика и 2-го герцога де Бервика, и Каталины Вентуры Колон де Португаль.
 Супруга с 1738 года Мария Тереза де Сильва и Альварес де Толедо (1716—1790), дочь Мануэля Марии де Сильвы и Мендосы, 10-го графа де Гальве (1677—1728), и Марии Терезы Альварес де Толедо и Аро, 11-й герцогини де Альба (1691—1755). Ему наследовал его сын:

  (1752—1787), 13-й граф де Андраде, 4-й герцог де Бервик, 15-й граф де Лемос, 13-й граф де Вильяльба и 12-й маркиз де Саррия.
 Супруга с 1771 года принцесса Каролина де Штольберг-Гедерн (1755—1828), дочь Густава Адольфа цу Штольберга-Гедерна и Елизаветы Филиппины Клавдии фон Горн. Ему наследовал его единственный сын:

  (1773—1794), 14-й граф де Андраде, 5-й герцог де Бервик, 16-й граф де Лемос, 14-й граф де Вильяльба и 13-й маркиз де Саррия.
 Супруга с 1790 года Мария Тереза де Сильва и Фернандес де Ихар и Палафокс (1772—1818), дочь Педро де Алькантары де Сильвы-Фернандес де Ихара, 9-го герцога де Ихара (1741—1808), и Рафаэлы де Палафокс и Крой д’Авре. Ему наследовал их старший сын:

  (1792—1795), 14-й граф де Андраде, 6-й герцог де Бервик, 17-й граф де Лемос, 15-й граф де Вильяльба и 14-й маркиз де Саррия. Ему наследовал его младший брат:

 Карлос Мигель Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (1794—1835), 16-й граф де Андраде, 14-й герцог де Альба, 18-й граф де Лемос, 16-й граф де Вильяльба и 15-й маркиз де Саррия.
 Супруга с 1819 года Розалия Вентимилья ди Граммонте и Монкада (1798—1868), дочь Луиджи ди Вентимилья, 2-го принца ди Граммонте, и Элеоноры ди Монкада. Ему наследовал его старший сын:

 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (1821—1881), 17-й граф де Андраде, 15-й герцог де Альба, 19-й граф де Лемос, 17-й граф де Вильяльба и 16-й маркиз де Саррия.
 Супруга с 1848 года Мария Франсиска Палафокс Портокарреро и Киркпатрик (1825—1860), 12-я герцогиня де Пеньяранда, дочь Киприано Палафокса и Портокарреро (1784—1839), графа де Теба и де Монтихо, и Марии Монуэлы Киркпатрик (1794—1879). Ему наследовал его единственный сын:

 Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Портокарреро (1849—1901), 18-й граф де Андраде, 16-й герцог де Альба, 20-й граф де Лемос, 18-й граф де Вильяльба и 17-й маркиз де Саррия.
 Супруга с 1877 года Мария дель Росарио Фалько и Осорио (1854—1904), 22-я графиня де Сируэла, дочь Мануэля Паскуаля Луиса Карлоса Феликса Фортунато Фалько, 14-го маркиза Алмоназира, и Марии дель Пилар, 3-й герцогине Фернан Нуньес. Ему наследовал его старший сын:

 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько (1878—1953), 19-й граф де Андраде, 17-й герцог де Альба, 21-й граф де Лемос, 19-й граф де Вильяльба и 18-й маркиз де Саррия.
 Супруга с 1920 года Мария дель Росарио де Сильва и Гуртубай (1900—1934), дочь Альфонсо де Сильва и Фернандеса де Кордобы (1877—1955), 16-го герцога Альяга, и Марии дель Росарио Гуртубай (1879—1948)

 Мария дель Росарио Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (1926—2014), 20-я графиня де Андраде, 18-я герцогиня де Альба, 22-я графиня де Лемос, 20-я графиня де Вильяльба и 19-я маркиза де Саррия.
 Супруг — Луис Мартинес де Ирухо и Артаскос (1919—1972).
 Супруг — Хесус Агирре и Ортис де Сапате (1934—2001)
 Супруг — Альфонсо Диес Карабантес (род. 1950). Ей наследовал её второй сын от первого брака:

 Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо (род. 1948), 21-й граф де Андраде, 19-й герцог де Альба, 23-й граф де Лемос и 21-й граф де Вильяльба.
 Супруга с 1988 года Матильда де Солис-Бомон и Мартинес-Кампос (род. 1963), дочь Фернандо де Солиса-Бомона, 10-го маркиза де Мотилла, и Исабель Мартинес-Кампос.

См. также 
 Герцог Альба
 Граф Лемос
 Маркиз Саррия
 Граф Вильяльба

Источники 
 Salas Merino, Vicente (2014). Tenencia, señorío y condado de Lemos. Visión libros. ISBN 978-84-16284-01-6.
 Salazar y Acha, Jaime de (2012). Los Grandes de España (siglos XV—XVI). Ediciones Hidalguía. ISBN 978-84 939313-9-1.

Графы Испании